Stähli oder Staehli ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Stähli (1925–1999), Schweizer Jodler, Dirigent, Komponist und Dichter

 Alfred Stähli (1902–1982) Schweizer Politiker
 Gregor Stähli (* 1968), Schweizer Skeletonfahrer
 Hans Stähli (1889–1963), Schweizer Politiker (BGB)
 Hans Stähli (Maler) (1910–2005), Schweizer Maler
 Hans-Peter Stähli (* 1935), Schweizer Hebraist
 Johannes Stähli (1778–1861), Schweizer Maler und Graphiker
 Julie-Anne Staehli (* 1993), kanadische Langstreckenläuferin
 Laura Stähli (* 1991), Schweizer Degenfechterin
 Lukas Stähli (* 1982), Schweizer Verrechnungspreisspezialist, Wirtschaftswissenschaftler, Autor und Leichtathlet
 Michael Stähli (* 1967), Schweizer Politiker (CVP)
 Nina Stähli (* 1961), Schweizer Künstlerin
 Samuel Stähli (1941–1987), Schweizer Eisenbahningenieur
 Susanne Stähli (* 1959), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Stäheli
 Stählin